Un balancier est un dispositif mécanique servant à régulariser le mouvement d'un mécanisme ou à maintenir l'équilibre ou la stabilité. C'est aussi de manière plus générale une pièce mécanique réalisant un mouvement de balancement.

Horlogerie 

Balancier : Une pièce mécanique servant à régulariser le mouvement d'un mécanisme d'horloge ou de montre.
Un balancier d'horloge, une balançoire constituent des pendules pesants.

Mécanique 

Une pièce mécanique transmettant un mouvement ou une force :
 l’organe d’une pelle mécanique hydraulique (plus précisément la pièce intermédiaire entre la flèche et le godet)
 l’organe d’une machine à vapeur transmettant le mouvement du piston à un arbre moteur : voir la machine de Watt et la machine à vapeur à balancier de Scott, vers 1860 ;
 En termes de serrurerie Barre de fer rond servant à faire mouvoir le piston d'une pompe au moyen de la tringle ajustée à l'un des bouts de cette barre.
 le bras horizontal qui actionne la pompe d'un puits de pétrole ;
 le long bras basculant d’une machine d’artillerie médiévale : voir les armes à balancier ;
 le dispositif élévateur servant à tirer l'eau exploitant le principe du levier appuyé en son milieu sur un pivot et portant à un bout un récipient et à l'autre un contrepoids. En variant le poids d'un des bras du balancier on imprime à ce dernier un mouvement de bascule. Exemple : le chadouf d'Égypte.

Équilibre / Stabilité 

Un dispositif, organe, ou mouvement servant à maintenir l’équilibre ou la stabilité :
 la longue perche dont se servent les funambules et les danseurs de corde pour se tenir en équilibre ;
 un dispositif comprenant des éléments placés à l’extérieur d’un bateau pour l’empêcher de chavirer, comme sur une pirogue à balancier ;
 le rudiment d'aile postérieure des diptères (ordre d’insectes), nommé balancier, parce qu’il est supposé servir à l'insecte pour maintenir l'équilibre de son corps pendant le vol ; appelé aussi haltère, car il en rappelle la forme : voir les diptères.

Frappe / presse 

Un appareil servant à amplifier un mouvement ou une force, comme une presse :
 une machine servant autrefois à la frappe de la monnaie, encore utilisée de nos jours ; il s’agit d’une presse à vis actionnée par un volant d’inertie, constitué à l’origine d’un lourd bras horizontal équipé de contrepoids à ses extrémités : voir Frappe au balancier ; les balanciers d’Austerlitz désignent des machines de la Monnaie de Paris fabriquées à partir du bronze des canons pris à l’ennemi lors de la bataille d’Austerlitz. Il existe également d'autres balanciers comme le balancier de Brézin ou le balancier de Droz.

 une machine analogue est utilisée en reliure.

Instruments de musique 

Une pièce du châssis d’un instrument de musique à clavier sur laquelle pivotent les touches, appelée aussi barre de balancier : voir clavecin et Coupes de la mécanique d’un piano droit et d’un piano à queue.

Vérificateur de balances 

Celui qui vérifie les balances et autres instruments de pesage : voir À tous les temps, à tous les peuples, une histoire de la métrologie. Le saint patron des balanciers est saint Michel.

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Pirogue à balancier
Frappe au balancier
Puits à balancier des Landes de Gascogne
Pendule (horlogerie)

Dispositif mécanique
Type de pièces